Burelli ist der Familienname folgender Personen:

 Augusto Romano Burelli (* 1938), italienischer Architekt
 Guglielmo Burelli (* 1936), italienischer Fußballspieler